«Северная звезда» () — вестерн режиссёра Нильса Гаупа. Экранизация романа Уилла Хенри.

Сюжет 
Действие фильма происходит на Аляске во времена «золотой лихорадки» в конце XIX века. Шон Макленнон контролирует небольшой добывающий городок. Он скупает все участки, а трупы их прежних хозяев остаются замерзать в снегах. Шайка Макленнона творит свои чёрные дела до тех пор, пока на их пути не встречается Хадсон Саантик, метис. Пользуясь своими навыками охотника и опытом индейцев, он готов противостоять хорошо вооружённой банде Макленнона.

В ролях 
 Джеймс Каан — Шон Макленнон
 Кристофер Ламберт — Хадсон Саантик
 Кэтрин Маккормак — Сара
 Берт Янг — Рено
 Жак Франсуа — полковник Генри Джонсон
 Фрэнк Салседо — Накки

Ссылки 
 
 

Приключенческие фильмы Франции
Вестерны Франции
Приключенческие фильмы Великобритании
Вестерны Великобритании
Вестерны Италии
Приключенческие фильмы Италии
Приключенческие фильмы Норвегии
Фильмы Франции 1996 года
Фильмы Великобритании 1996 года
Фильмы M6 Films
Фильмы Canal+